Юрюза́нь (вост.- — «большая река», возможно, от ( — большая) и ( — река, долина)) — река на Южном Урале в Башкортостане (Белорецкий район, Салаватский район, Дуванский район, Нуримановский район, Караидельский район) и Челябинской области (Катав-Ивановский район, Саткинский район, ЗАТО Трёхгорный, Усть-Катавский городской округ), левый приток Уфы (бассейн Волги). Устаревшая транскрипция названия Юрезань, Эрезень.

География 

Исток реки находится на восточном склоне горы Угловой Машак хребта Машак на высоте 964 м над уровнем моря. Сначала Юрюзань течёт на северо-восток по узкой горной долине между хребтами Машак и Кумардак, по урочищу Юрюзанская долина. Далее, выйдя из горной теснины Юрюзань течёт между хребтами Бакты и Зигальга. В среднем течении Юрюзань выходит из гор на равнину. В нижнем течении, прорезая толщу уфимского плато, река впадает в залив Павловского водохранилища на реке Уфа.

По территории Челябинской области Юрюзань протекает через города Юрюзань, Трёхгорный и Усть-Катав, в Башкирии через сёла и посёлки и впадает в Павловское водохранилище. На Юрюзани стоит известный курорт Янгантау. Севернее города Усть-Катава на высоте 15 м от летнего уровня реки Юрюзани в 300 м от лога вниз по течению находится пещера Бурановская с находками артефактов эпохи неолита.

.

Среднегодовой расход воды — около 55 м³/сек. Ледостав обычно с ноября по апрель.

Юрюзань — популярное место водных походов: река, относящаяся к первой (самой простой) категории сложности, протекает среди красивых гор и скал Южного Урала. При организации путешествия следует помнить, что на реке имеется плотина в городе Юрюзань и закрытый для прохода ЗАТО город Трёхгорный.

Река Юрюзань даёт прекрасные возможности для рыбалки на всём её протяжении. Здесь водится вся рыба, присущая горным и равнинным рекам Южного Урала. Ведь Юрюзань на разных участках изменяется от горной до полугорной и даже равнинной реки.

Река Юрюзань раньше являлась судоходной, по ней в 1920-х годах сплавлялись суда.

Притоки 
(км от устья)

 11 км: Большая Бердяшка (длина 67 км)
 Большая Бушка
 Сакта
 Идяш
 Мата
 Атнящ
 Агирзя
 Валеяз
 Сафоновская Речка
 Сухой Калмаш
 Сырой Калмаш
 70 км: Малый Кутюм
 74 км: Большой Кутюм
 101 км: Кошелевка
 111 км: Атавка
 111 км: Агерьяв (лог Урман-Тау)
 122 км: Аир
 139 км: Бажа
 140 км: Масаль
 145 км: Мукшы
 167 км: Илек
 177 км: Малояз
 182 км: Шардалы
 186 км: Наси
 192 км: Усть-Канда
 193 км: Кургашанский
 221 км: Минка
 231 км: Большой Бердяш
 239 км: Катав (Большой Катав)
 252 км: Мягкий
 259 км: Вязовка
 262 км: Сильга
 274 км: Рахманка или Рахманки
 277 км: Аксарский
 279 км: Смольный
 282 км: Бахтиаров
 290 км: Большой Абдрахманов
 297 км: Куткурка
 299 км: Буланка
 323 км: Малая Калагаза
 324 км: Большая Калагаза
 338 км: Березяк (Большой Березяк)
 340 км: Тюлюк
 351 км: Большой Каменный
 Мягкий
 357 км: Сухой
 361 км: Большой Морган

Мосты 

Через Юрюзань возведены автомобильные, железнодорожные мосты. Один мост включён в европейский маршрут . Железнодорожные мосты находятся на участках Вязовая — Катав-Ивановск, Златоуст — Кропачёво.

Юрюзань в геральдике 
На флаге Усть-Катава синий цвет полотнища символизирует главные реки города — Катав и Юрюзань. На флаге Катав-Ивановского района и города Катав-Ивановска и подкова — это символ не только промышленности района, но и заводских плотин на запруженных реках Юрюзань и Катав.

Юрюзань в литературе 

В честь «Волги» своей родины — реки Юрюзань взял литературный псевдоним В. Т. Юрезанский (1888—1957) — известный советский писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

 
Притоки Уфы
Реки Белорецкого района
Реки Катав-Ивановского района
Реки Трёхгорного
Реки Усть-Катавского городского округа
Реки Салаватского района
Реки Дуванского района
Реки Нуримановского района
Реки Караидельского района
Водный туризм